Le sigle CNSA peut désigner :
 China National Space Administration, l'agence spatiale chinoise,
 la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en France,
 le Comité national de secours et d’alimentation, un organisme d'aide aux réfugiés belges durant la première guerre mondiale,
 la Chambre Nationale des Services d'Ambulances, en France.

Sigle de 4 caractères